rode hertshooigalmug
 springende hertshooigalmug
 witte hertshooigalmug